Cineplex est un terme anglais désignant un multiplexe cinématographique. Il peut également faire référence à :
 Cineplex Divertissement, plus grand exploitant de salles de cinéma du Canada.
 Loews Cineplex, un des principaux exploitants de salles de cinéma aux États-Unis.
 Cineplex Odeon Corporation, ancienne société d'exploitation de salles de cinéma en Amérique du Nord.
 Cineplex Australia, un exploitant de salle dans le Queensland